Кончіта Мартінес була дворазовою чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Марі П'єрс (півфінал)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Габріела Сабатіні (3-тє коло)
  Анке Губер (3-тє коло)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Бренда Шульц (2-ге коло)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Наоко Савамацу (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (3-тє коло)
  Інес Горрочатегі (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (3-тє коло)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Каріна Габшудова (3-тє коло)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Italian Open 1995 Draw

Одиночний розряд
Italian Open 1995 (теніс)